Тору Укава (宇川 徹 Ukawa Tōru) (родился 18 мая 1973 г.) — бывший мотогонщик Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам из Японии.
Укава начал свою карьеру Гран-при в 1994 году, в классе 250сс. Он занял второе место в 1999 году, в свою очередь, победителем стал Валентино Росси, заняв первое место соответственно.
В 2002 году он перешёл в класс MotoGP, и был гонщиком команды Repsol Honda. Заняв третье место в чемпионате и оказавшись позади партнера по команде Валентино Росси, Укава выиграл на трассе Факиса в Южной Африке (единственная победа в 2002 году).
В 2003 году он занял восьмое место в чемпионате, будучи гонщиком команды Sito Pons Pramac.
За всю карьеру Укава выиграл 5 мотогонок в Гран-при, и является пятикратным победителем 8 часов Судзуки.

Результаты карьеры в Гран-при 
Очки системы мотогонок в Гран-при начиная с 1993 года:

Ссылки 
 профиль на сайте motogp.com 
 http://www.crash.net/motogp/news/73524/1/ukawa_im_retiring.html

Мотогонщики Японии